Andreini puede referirse a:

Personas
 Francesco Andreini (1548-1624),  actor y dramaturgo italiano.
 Giambattista Andreini (1571-1654),  actor y dramaturgo italiano.
 Isabella Andreini (1562-1604), actriz y escritora italiana.
 Matteo Andreini (1981-), futbolista de San Marino.
 Virginia Ramponi-Andreini (1583-1630), actriz y cantante italiana.

Zoología
 Mordellistena andreini,  especie de coleóptero de la familia Mordellidae.